Янсен — нидерландская, немецкая и эстонская фамилия.

Известные носители:

 Янсен, Амунд Грёндаль (род. 1994) — норвежский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Янсен, Баренд Конрад Петрус (1884—1962) — нидерландский химик и биохимик.
 Янсен, Вальтер (1887—1976) — немецкий актер и режиссёр.
 Янсен, Вим (1946—2022) — нидерландский футболист, полузащитник, футбольный тренер.
 Янсен, Гарри (1851—1913) — прибалтийский писатель, журналист, был известен под псевдонимом «Konrad Walther».
 Янсен, Герард (род. 1964) — нидерландский шашист, чемпион Европы по международным шашкам 1987 года.
 Янсен, Герман (1869—1945) — немецкий архитектор.
 Янсен, Захарий (ок. 1585—1632) — нидерландский очковый мастер.
 Янсен, Инге (род. 1994) — нидерландская спортсменка, прыгунья в воду.
 Янсен, Иоганн (1829—1891) — немецкий историк.
 Янсен, Иоганн Петер Теодор (1844—1908) — немецкий художник.
 Янсен, Йохан Вольдемар (1819—1890) — эстонский журналист и поэт.
 Янсен, Йохем (род. 1990) — нидерландский футболист, выступающий на позиции защитника, игрок клуба «Осс».
 Янсен, Марк (род. 1978) — нидерландский музыкант, играющий в стиле симфоник-метала.
 Янсен, Марсель (род. 1985) — немецкий футболист.
 Янсен, Олаус (1714—1778) — датский натуралист.
 Янсен, Паскаль (род. 1973) — нидерландский футбольный тренер.
 Янсен, Рената (род. 1990) — профессиональная нидерландская футболистка, играющая на позиции нападающего.
 Янсен, Рудольф (род. 1940) — нидерландский пианист.
 Янсен, Рююд (род. 1971) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (2011).
 Янсен, Тео (род. 1948) — нидерландский кинетический скульптор.
 Янсен, Торстен (род. 1976) — немецкий гандболист, левый крайний команды «Гамбург».
 Янсен, Флор (род. 1981) — нидерландская певица.
 Янсен, Франк (род. 1961) — нидерландский футболист и теннисист.
 Янсен, Ханс (род. 1956) — нидерландский шашист (международные шашки), чемпион Нидерландов 1978, 1994 и 1997 годов.
 Янсен, Эрнест Джордж (1881—1959) — восьмой генерал-губернатор Южно-Африканского Союза с 1951 до 1959 год.
 Янсен, Янин (род. 1978) — нидерландская скрипачка.
 Янсен, Ян (1890—1943) — нидерландский левый политический деятель, член Исполкома Коминтерна.
 Янсен, Ян (род. 1945) — нидерландский велогонщик, призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Янсений, Корнелий (1585—1638) — нидерландский епископ, основатель католического учения, известного как янсенизм.
 Янссен
 Янсон

Примечания